Svenska kronan kan avse:
 Svensk krona – den officiella valutan i Sverige
 Erik XIV:s krona – en av Sveriges riksregalier
 Svenska kronan – en äldre benämning på Svenska staten

Se även 
 Kronan